Evansville puede hacer referencia a:
Evansville (Alaska), localidad de Alaska.
Evansville (Illinois), localidad de Illinois.
Evansville (Indiana), localidad de Indiana.
Evansville (Minnesota), localidad de Minnesota.
Municipio de Evansville (condado de Douglas, Minnesota).
Evansville (Wisconsin), localidad de Wisconsin.
Evansville (Wyoming), localidad de Wyoming.